Perieți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Perieți (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Perieți (Olt), Gemeinde im Kreis Olt